Граф де Сан-Мартин-де-Ойос — испанский дворянский титул. Он был создан 30 марта 1891 года королевой-регентшей Марией Кристиной Австрийской, правившей от имени своего сына, короля Альфонсо XIII, для Андреса Фернандеса де Энестроса и Ортис де Мионьо (1852—1914), происходившего из дома графов де Мориана-дель-Рио. Андрес был вторым сыном Игнасио Фернандеса де Энестросы и Сантистебана, 7-го графа де Мориана-дель-Рио (1819—1896), и Рафаэлы Ортис де Мионьо и Урра, 11-й маркизы де Сильеруэло (1821—1905).

1-й граф де Сан-Мартин-де-Ойос не был женат и скончался бездетным. Ему наследовала его племянница, Мария Фернандес де Энестроса и Салаберт (1894—1990), дочь его младшего брата, Мариано, 1-го герцога де Санто-Мауро (1858—1919). Она также была не замужем и бездетна. Её сменила её племянница, Касильда де Сильва и Фернандес де Энестроса (1914—2008), старшая дочь Мариано де Сильва-Базана и Карвахаль-Варгаса, 13-го маркиза де Санта-Крус (1875—1940), и Касильды Фернандес де Энестроса и Салаберт, 3-й герцогини де Санто-Мауро (1888—1987). После смерти Касильды графский титул унаследовала Виктория Евгения Фернандес де Кордова и Фернандес де Энестроса (1917—2013), 18-я герцогиня де Мединасели. Она была старшей дочерью Луиса Хесуса Фернандеса де Кордовы и Салаберта, 17-го герцога де Мединасели (1880—1956), и Анны Марии Фернандес де Энестросы (1879—1938), старшей дочери Игнасио Фернандеса де Энестросы, маркиза де Камараса и 6-го графа де Мориана-дель-Рио (1851—1934), старшего брата Андреса, 1-го графа де Сан-Мартин-де-Ойос.

Название графского титула происходит от названия посёлка , провинция Кантабрия, автономное сообщество Кантабрия.

Сеньоры де Сан-Мартин-де-Ойос

Графы де Сан-Мартин-де-Ойос

Генеалогическое древо

Источники 
 Alós y Merry del Val, Fernando de; Duque de Estrada y Castañeda, María Dolores (1998—1999). «Los Espriella del concejo asturiano de Llanes». Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (5): 7-64. ISSN 1133—1240.

Графы Испании